Faites vos jeux (Any Number Can Play), film américain de Mervyn LeRoy sorti en 1949 ;
 Faites vos jeux (Casino), cinquième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2000.

Voir aussi 
 Faites vos jeux, mesdames, film franco-espagnol de Marcel Ophüls sorti en 1965.